Santa Maria da Feira (Aveiro), een stad en gemeente in het Portugese district Aveiro
Santa Maria da Feira (Beja), een plaats in de Portugese gemeente Beja